Валс може да се отнася за:
 валс - общо название на бални и народни танци в такт 3/4
 Валс – град и община в Нидерландия, провинция Лимбург
 Валс – град и муниципалитет в Испания, регион Каталония, провинция Тарагона
 Валс – село-курорт и комуна в Швейцария, кантон Граубюнден
 „Валс“ – игрален филм (1969) от СССР на режисьора Виктор Титов
 „Валс“ – игрален филм (2002) от Русия на режисьора Едгар Бартенев
 Матиас Валс (р. 1968) – германски шахматист, гросмайстор
 ВАЛС – система в маркетинга за сегментиране на потребителите